Абрам Аліханов — вірменський радянський фізик
 Енвер Аліханов — радянський державний і партійний діяч
 Максуд Аліханов-Аварський — російський військовик, політик і дипломат